Il singolare femminile del torneo di tennis Schenectady Open 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale Marianne Werdel 6–1, 5–7, 6–4.

Teste di serie 

 Laura Gildemeister (secondo turno)
 Raffaella Reggi (quarti di finale)
 Assente
 Larisa Neiland (primo turno)

 Elizabeth Smylie (secondo turno)
 Mercedes Paz (semifinali)
 Wiltrud Probst (semifinali)
 Cathy Caverzasio (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Schenectady Open 1990